

Personnalités 
Rinaldo (1966-), Antônio Rinaldo Gonçalves, footballeur brésilien.
Andrea Rinaldo (1954-), ingénieur et hydrologue italien.
Sandie Rinaldo (1950-), journaliste et animatrice de télévision canadienne.
Zac Rinaldo (1990-), joueur de hockey sur glace canadien.

Toponymie 
Monte Rinaldo est une commune italienne de la province d'Ascoli Piceno dans la région Marches en Italie.

Autre 
Rinaldo est un opéra de Georg Friedrich Haendel